Чкадуа (; ) — абхазская и грузинская фамилия. Известные носители:

 Чкадуа, Григорий Иванович (в монашестве Давид; 1926—1993) — архиерей Грузинской православной церкви.
 Чкадуа, Лидия Платоновна — академик АН Абхазии
Чкадуа, Валерий Леварсович  (род. 1947) — советский и абхазский композитор, этнограф, музыкальный педагог и музыковед. 
 Чкадуа, Шота Евгеньевич (род. 1932) — абхазский прозаик, драматург.
 Чкадуа, Юрий Владимирович (1939—2009) — абхазский скульптор.